Ле-Тюэ-д'Уазон () — новая коммуна на севере Франции, регион Нормандия, департамент Эр, округ Берне, кантон Гран-Буртерульд. Расположена в 36 км к северо-востоку от Берне и к 29 км к юго-западу от Руана.

Население (2018) — 3 670 человек.

История 
Коммуна образована 1 января 2016 года путем слияния трех коммун: 

 Ле-Тюэ-Анже
 Ле-Тюэ-Симе
 Ле-Тюэ-Синьоль 

Центром коммуны является Ле-Тюэ-Синьоль. От нее к новой коммуне перешли почтовый индекс и код INSEE. На картах в качестве координат Ле-Тюэ-д'Уазон указываются координаты Ле-Тюэ-Синьоль.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Уана в Ле-Тюэ-Синьоль
 Шато Боск-Фере XVIII века

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 4,5 %
 промышленность — 20,7 %
 строительство — 23,1 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 26,7 %
 государственные и муниципальные службы — 25,0 %

Уровень безработицы (2017) — 8,5 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Эр — 13,4 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 24 240 (Франция в целом — 21 730, департамент Эр — 21 700).

Администрация 
Первым мэром Ле-Тюэ-д'Уазон с 1 января 2016 года избран  Жильбер Дубе (Gilbert Doubet), до этого бывший мэром коммуны Ле-Тюэ-Синьоль. На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им список победил в 1-м туре, получив 65,40 % голосов.

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Появились в 2016 году во Франции